Поклонник:
 Восторженный почитатель. Он поклонник Пушкина. «Поклонник Канта и поэт». «Таланты и поклонники» (название пьесы А. Островского).
 Влюблённый, ухаживатель. «Она окружена была поклонниками». «Уж не он ли?» спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому.
 Человек, почитающий кого-нибудь в качестве божества или святого (книжн. устар). Поклонники Магомета. Поклонники Будды.
 Поклонник — человек, испытывающий слепое, особо повышенное влечение к определённому объекту (кумиру).



См. также 
 Поклонники My Little Pony

Примечания